Barcelona Jazz Orquestra, big band de jazz de Barcelona
 British Journal of Ophthalmology, revista científica de referència en el camp de l'oftalmologia